С 30 декабря 1991 года Черноморский флот бывшего СССР находился в составе Объединённых Вооружённых Сил Содружества Независимых Государств (ОВС СНГ).

5 апреля 1992 года указом президента Украины «О неотложных мерах по строительству вооружённых сил Украины» Черноморский флот бывшего СССР переводился под юрисдикцию Украины, а на базе его сил, дислоцированных на территории Украины, должны были быть незамедлительно созданы Военно-морские силы Украины, корабли и суда которых должны были поднять  Государственный флаг Украины.

7 апреля 1992 года указом президента Российской Федерации «О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота» Черноморский флот бывшего СССР был принят под юрисдикцию Российской Федерации с подчинением его Главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами Содружества независимых государств. Этим же указом было предписано «поднять на кораблях и судах Черноморского флота исторический российский Андреевский флаг и вымпелы».

9 апреля 1992 года действие обоих указов было приостановлено до окончания российско-украинских переговоров.

3 августа 1992 года в городе Ялте (Республика Крым, Украина) президенты Российской Федерации и Украины подписали «Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР», по которому было признано, что Черноморский флот бывшего СССР подлежит разделу между Россией и Украиной. До формирования Черноморского флота Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины устанавливался переходный период до 1995 года включительно. На переходный период Черноморский флот выводился из состава Объединённых Вооружённых Сил Содружества Независимых Государств и подчинялся президентам России и Украины, которые на основе консенсуса назначали Объединённое командование Черноморским флотом.

10 сентября 1992 года в посёлке Дагомыс (город Сочи, Краснодарский край, Россия) президенты России и Украины подписали «Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о военно-морской символике Черноморского флота на переходный период», которым предусматривалось, что с 1 октября 1992 года корабли и суда Черноморского флота в качестве кормового флага несут Военно-морской флаг Черноморского флота, который «представляет собой белое полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней кромки флага. Размеры флага: отношение ширины флага к его длине — один к полтора; ширина голубой полосы равна 1/6 ширины флага». Фактически новый флаг отличался от военно-морского флага бывшего СССР отсутствием красной звезды, а также скрещенных серпа и молота.

Были установлены также вымпел военных кораблей Черноморского флота, флаг судов (катеров) вспомогательного флота и флота гидрографических судов (катеров) и поисково-спасательных судов Черноморского флота.

Вымпел военных кораблей был красным с двумя косицами и изображением Военно-морского флага Черноморского флота у шкаторины. Отношение длины вымпела к его ширине — 30:1 (на катерах 12:1); длина выреза косиц равна 1/7 длины вымпела, растворение косиц — 1/2 ширины вымпела.

Флаг судов (катеров) вспомогательного флота представлял собой синее полотнище, имеющее в крыже изображение Военно-морского флага Черноморского флота. Отношение ширины флага к длине — один к полтора. Размер Военно-морского флага в крыже — 1/4 всего полотнища.

На флагах гидрографических и поисково-спасательных судов (катеров) Черноморского флота дополнительно в центре правой половины флага в белом круге, окаймлённом чёрной окантовкой, было помещено изображение маячного знака чёрного цвета или водолазного шлема чёрного цвета.

Гюйс Черноморского флота установлен не был.

При этом предусматривалось, что при нахождении кораблей и судов Черноморского флота в территориальных и во внутренних водах третьих государств и в других случаях в соответствии с действующим Корабельным уставом корабли и суда Черноморского флота в течение переходного периода поднимают одновременно Государственный флаг Российской Федерации и Государственный флаг Украины (Государственный флаг Российской Федерации поднимается на рее левого борта, Государственный флаг Украины — правого борта).

9 июня 1995 года в городе Сочи (Краснодарский край, Россия) было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту, согласно которому с 1 января 1996 года Черноморский флот бывшего СССР как единое целое прекращал своё существование и на его основе были созданы Черноморский флот ВМФ России и Военно-морские силы Украины, при этом Российской Федерации было передано 81,7 %, а Украине — 18,3 % кораблей и судов Черноморского флота бывшего СССР.

См. также 
 Военно-морской флаг СССР

Источники 

Военно-морские флаги